Arrieta puede referirse a:

 Arrieta (Álava), concejo del municipio de Iruraiz-Gauna, Álava, España.
 Arrieta (Burgos), pedanía del Condado de Treviño, exclave de la provincia de Burgos en Álava, España.
 Arrieta, localidad de Matanzas, Cuba
 Arrieta (Lanzarote), localidad del municipio de Haría, Lanzarote, provincia de Las Palmas, España.
 Arrieta (Navarra), concejo del municipio de Arce, Navarra, España.
 Arrieta (Vizcaya), municipio en la provincia de Vizcaya, España.